Hamner ist der Familienname folgender Personen:

 Cully Hamner (* 1969), amerikanischer Comicautor und Schriftsteller
 Curley Hamner (* 1919), US-amerikanischer Rhythm & Blues- und Jazzmusiker
 Earl Hamner junior (1923–2016), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent

Sonstiges:
 Hamner-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika